Охабень:
 Охабень — старинная русская верхняя мужская и женская одежда до XVIII века.
 Охабень — наружная оборонительная ограда, захаб.

Примечания